Liberté – fr. wolność

 Liberté – stacja metra w Paryżu
 Liberté – hymn państwowy Gwinei
 statki i okręty:
 SS Liberté (ex. SS Europa) – francuski turbinowy statek pasażerski z 1929
 Liberté – francuski pancernik z 1908
 Fort-Liberté – miasto w Haiti
 Brygada „Liberte” – międzynarodowa brygada partyzancka okresu II w.św. w Jugosławii
 Liberté-Égalité-Fraternité – hasło "Wolność, równość, braterstwo"
 Liberte! – łódzkie czasopismo o profilu liberalnym